Raggruppamento per la Democrazia e il Progresso – partito politico ciadiano
Raggruppamento per la Democrazia e il Progresso – partito politico namibiano
Raggruppamento per la Democrazia e il Progresso – partito politico nigerino